

Patronymes 
Vostrikov (masculin ; ) ou Vostrikova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Irina Vostrikova (1970-), athlète russe, spécialiste de l'heptathlon
 Sergueï Vostrikov (1964-), joueur de hockey sur glace russe

Patronyme russe